Die Damallsvenskan 1998 war die 11. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 16. April und dem 4. Oktober 1999 statt. Es folgte eine Play-off-Runde, die mit dem Finale am 1. November 1999 endete.

Älvsjö AIK sicherte sich die vierte Meisterschaft in Folge. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) holte sich Victoria Svensson vom Meister mit 32 erzielten Toren.

Tabelle 

|}

Play-off-Runde

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Statistik 
510 Tore fielen in den 137 Spielen. Dies entspricht einem Schnitt von 3,72. Der Zuschauerschnitt lag bei 262.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 1998